Додома — многозначный термин:

 Додома — столица Танзании, административный центр провинции Додома.
 Додома — одна из 30 областей Танзании.